A89 steht für:
 Bundesautobahn 89
 Autoroute A89, Autobahn in Frankreich
 A89 road, Fernstraße in Schottland

A89